Carla Faour de Oliveira Rocha (Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1974) é autora e ex-atriz brasileira.

Carreira
Após uma breve carreira como atriz, Carla começou a trabalhar como autora, adaptando duas obras literárias para o Teatro: A Força do Destino (2006) – baseada no romance homônimo de Nélida Piñon, e Nenê Bonet (2008) – adaptação do único romance de Janete Clair. A Arte de Escutar, seu primeiro texto original, estreou em 2008 e alcançou sucesso de público e crítica. Com A Arte de Escutar, Carla foi indicada aos principais Prêmios do Teatro Carioca: Shell, APTR e Contigo de Teatro. O texto foi traduzido para o inglês com o título The Art of Listening e montado em Toronto, Canadá.  Em 2009, a convite da Editora Agir do grupo Ediouro, escreveu a partir do texto teatral seu primeiro romance: A Arte de Escutar. Em 2010 estreou Açaí e Dedos, sendo indicada ao Prêmio Contigo de Teatro 2010 – Categoria melhor autor. Em 2012, estreia Obsessão e é indicada pela segunda vez ao Prêmio SHELL. Ainda por Obsessão, recebe os Prêmios APTR e FITA de Teatro, na categoria melhor autor. Como roteirista, escreveu episódios da primeira temporada  da sitcom Vai que Cola do Multishow, e da série Amor Veríssimo do GNT. Foi colaboradora da novela Além do Horizonte, da Rede Globo.

Autoria

Televisão

Cinema

Filmografia

Televisão

Cinema

Ligações externas 
 

Atrizes do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro